El término borderline puede referirse a:

 Trastorno límite de la personalidad, también llamado limítrofe o fronterizo.
 Borderline, cuarto sencillo del álbum debut de la cantante pop Madonna.
 Borderline, película de 2008 dirigida por Lyne Charlebois.
 Borderline, tercer sencillo del álbum Lordiversity de Lordi.
 Borderline, tercer sencillo del álbum The Slow Rush de Tame Impala.